TEK eller Tek kan syfta på:

 Teknikens akademiker TEK, ett finskt fackförbund för ingenjörer, arkitekter och teknologer.
 TEK-rör, en flygplanskomponent.
 Tek, artistnamn för den amerikanske rapparen Tekomin Williams i duon Smif-n-Wessun